Alicia – variante in lingua spagnola del nome proprio di persona femminile Alice
 Alicia – antica denominazione del comune italiano di Salemi, in Provincia di Trapani
 Alicia – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
 Alicia – municipalità delle Filippine nella Provincia di Isabela
 Alicia – municipalità delle Filippine nella Provincia di Zamboanga Sibugay
 Alicia – municipalità dell'Argentina nella provincia di Córdoba (dipartimento di San Justo)
 Alicia – genere di piante della famiglia Malpighiaceae
 Alicia – genere di anemoni di mare della famiglia Aliciidae
 Alicia – città statunitense della contea di Lawrence nello Stato dell'Arkansas
 Alicia – album di Alicia Keys del 2020